Nassaugebergte gebergte in Suriname
 Sudirmangebergte, gebergte in Nieuw-Guinea, dat vroeger Nassaugebergte werd genoemd